Slovo Fox může mít několik významů, nebo také může být součástí celého názvu:

lidé
 viz Fox (příjmení)

fiktivní postavy
 Fox Mulder – fiktivní postava, agent FBI v seriálu Akta X

média
 20th Century Fox – americké filmové studio
 Fox Broadcasting Company – americká televizní síť, v současnosti pod The News Corporation Ruperta Murdocha
 Fox News – zpravodajská stanice Fox Broadcasting Company

vojenství
 „Operace Desert Fox“ – Operace Pouštní liška – kódový vojenský název pro významnou čtyřdenní bombardovací kampaň proti Iráku

software
 FoxPro – softwarový systém firmy Microsoft

automobil
 TEDOM Fox
 Škoda Fox
 Volkswagen Fox

geografie
 Ledovec Fox – ledovec na Novém Zélandu
 Foxův záliv – oceánská pánev v Kanadě

jiné
 anglický výraz pro lišku

Externí odkazy